KSUX steht für:
 Sioux Gateway Airport (ICAO-Code)
 KSUX (Radiostation), Radiostation

Abkürzung